Rynek může být:
 Rynek, rynk, ryňk - staročesky náměstí, veřejné prostranství či tržiště.
 Rynek Główny - historické náměstí, Kraków, Polsko, viz také Krakovský rynek.
 Rynek Nowy (Szczecin) - historické náměstí, Szczecin, Polsko, viz také Nový trh (Štětín).
 Rynek Sienny (Szczecin) - Senný trh (Štětín), Szczecin, Polsko.
 Rynek Trybunalski - historické náměstí, Piotrków Trybunalski, Polsko.
 Rynek (Kraków) - historické náměstí, Kraków, Polsko, viz také Krakovský rynek.
 Rynek (Opole) - historické náměstí, Opole, Polsko.
 Rynek (Wrocław) - historické náměstí, Wrocław, Polsko.

Související články 

 Náměstí
 Veřejný prostor

Reference